Ceaux eller Céaux kan syfta på:

Frankrike 

 Ceaux-en-Loudun, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Céaux, departementet Manche i regionen Normandie,